Пётр Гордеев: Гордеев, Пётр Андреевич (1849—1914) — профессор Харьковского ветеринарного института.
 Гордеев, Пётр Геннадьевич (1946—2005) — советский футболист, тренер.